Новая — деревня в Талдомском районе Московской области Российской Федерации, в составе сельского поселения Гуслевское. Население —  чел. ().

Деревня имеет общую административную границу с деревней Павловичи и Князчино.

Население

История 
Помещичья деревня. В 1862 году состояла из 14 дворов, проживало 110 жителей. В 1895 году в деревне проживало 99 человек. В 1905 году 15 дворов, 98 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Талдомского городского округа